Marechal Thaumaturgo kan syfta på:

Brasilien 

 Marechal Thaumaturgo (kommun), Acre, 
 Marechal Thaumaturgo (ort), Acre,